Farhad Garashov (azerbajdzsáni: Fərhad Arif oğlu Qaraşov; Baku, 1986. december 12. –) azerbajdzsáni üzletember. XXI Századi Nemzetközi Oktatási és Innovációs Központ felügyelőbizottságának elnöke, az Azerbajdzsáni Gránátalma Termelők és Exportőrök Tanácsa és a KOBIA elnöke, a közgazdaságtan filozófia doktora, az Azerbajdzsánban készült az Originar márka megalkotója.

Élet 
Farhad Garashov 1986. december 12-én született Baku városában.

1992-2003 között a bakui 248-as iskolában tanult.  2003-ban beiratkozott az Azerbajdzsáni Állami Közgazdaságtudományi Egyetemre.  Az egyetemen nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakon szerzett bachelor fokozatot.  Érettségi után 2007-2010-ben szerzett diplomát az egyetemen nemzetközi kereskedelem mesterszakon.

2007-2008-ban az Azerbajdzsáni Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma Börtönszolgálatának Katonai Ezredénél szolgált.

2009. január-februárban az Azerbajdzsáni Nemzetközi Bank Nemteljesítő Hitelek Osztályának főszakértőjeként dolgozott.

2008-2012-ben diplomázott a Bakui Állami Egyetem Jogi karán, és megszerezte második diplomáját.

2016-2017-ben az angliai Anglia Ruskin Egyetemen szerzett MBA fokozatot üzleti adminisztrációból.

2017-ben a Kapital Bank OJSC New Azerbaijan Party Ifjúsági Szervezetének vezetőjévé, majd az Új Azerbajdzsán Párt Nesimi Szervezete Ifjúsági Szövetségének alelnökévé választották.

2009 és 2017 között menedzser-asszisztensként és menedzserként dolgozott a Kapital Bank OJSC különböző fiókjaiban.

Házas.  Két gyermeke van.

Szociális tevékenységek 
2017-ben az Azerbajdzsáni Gránátalma Termelők és Exportőrök Szövetségének elnökévé választották.

2018 júliusában a XXI. Századi Nemzetközi Oktatási és Innovációs Központ Ellenőrző Testületének elnökévé, novemberben pedig a Kis- és Középvállalkozások Fejlesztési Ügynöksége Köztanácsának elnökévé választották.
2019 júliusában a Turkic Speaking Countries Chamber of Commerce és Iparkamara (CCTS) tagjává választották.

2021 augusztusában a Gazdasági Minisztérium Köztanácsának tagjává választották.

2021 novemberében Farhad Garashovot, az Azerbajdzsáni Gránátalma Termelők és Exportőrök Szövetségének elnökét az Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Statisztikai Bizottságán belüli Statisztikai Tanács tagjává nevezték ki.

Tudományos és alkotó tevékenység 
2012-2015-ben az Azerbajdzsáni Állami Mezőgazdasági Egyetemen védte meg "Az innovatív és fenntartható üzleti környezet megteremtésének prioritásai a mezőgazdasági szektorban" című disszertációját, és megszerezte a közgazdaságtan filozófia doktori címét.

Az egyik legnépszerűbb mezőgazdasági termék, az Original márka a „Made in Azerbaijan”, azaz a gránátalma megalkotója.

Díjak 
2019  június 3-án az Azerbajdzsán Köztársaság elnöke, Ilham Aliyev „Haladás” kitüntetésben részesítette az Azerbajdzsán Köztársaság gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulásáért és az állami politika végrehajtásában végzett eredményes tevékenységéért.  a vállalkozói szellem előmozdítása.

ISNI 2019 – Farhad Garashov nemzetközi oklevelet kapott.

Jegyzetek

További információk 
 
 
 
 Lider Tv — Heykəltaraşlıq müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib.
 Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu ilə Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır.
 Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun alimləri ANİİA ilə bağlanmış əməkdaşlıq memorandumuna əsasən Kürdəmir rayonu ərazisində salınmış nar bağı sahələrində olmuşlar.
 Fərhad Qaraşovun Azərbaycanda Nar istehsalatının inkişaf etdirilməsi naminə, Nar tullantılarının emalı ilə əlaqədar müsahibəsi.
 KOBİA yanında İctimai Şuranın növbəti forumunda qida biznesi məsələləri müzakirə edilib. 23.01.2020
 Fərhad Qaraşov, Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası adından koronavirus pandemiyasının (COVID-19) qarşısının alınması və kənd təsərrüfatına olan qayğısı istiqamətində ölkə Prezidentinə təşəkkür məktubu göndərdi. — President.az 11 may 2020
 Fərhad Qaraşov Cənab Ali Baş Komandana təşəkkür məktubu göndərdi. — President.az 11 oktyabr 2020
 Azerbaycan narı UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde. — cnnturk.com 23 dekabr 2020 

	

1986-ban született személyek
Bakuiak
Élő személyek